Sants-Montjuïc, een district in Barcelona
 Sants (wijk), een wijk in dat district
 Station Barcelona Sants, een station in de buurt Sants, de facto het belangrijkste station van Barcelona
 Sants Estació (metrostation), een metrostation bij het spoorwegstation Sants